mikropyle (zoologia)
 okienko (botanika)